Skrót CTS może oznaczać:
 Crossroads Television System
 The Catherine Tate Show
 Cadillac CTS
 Car Top Systems
 The Catholic Truth Society
 Cognizant Technology Solutions
 kod ICAO: Centre-South Limited
 Combat Zones That See
 Cosmic Top Secret
 Common Type System
 Common Terminology Services
 Conversational Timesharing System